Лукин, Яков: 

 Лукин, Яков Иванович (Израиль; ок. 1801—1864) — епископ Русской православной церкви, епископ Винницкий, викарий Каменец-Подольской епархии.
 Лукин, Яков Николаевич (1909—1995) — cоветский архитектор и педагог.